AUS je lahko:
 mednarodna avtomobilska oznaka za Avstralijo.
 kratica za Združenje delavcev univerz na Novi Zelandiji (angl. Association of University Staff) 
 Army of the United States

Glej tudi 

Kratice